Список депутатов Верховного Совета Белорусской ССР 12 созыва (1990—1995 гг.) — первый парламент в истории независимой Республики Беларусь.

История выборов 
В марте 1990 г. состоялись выборы в Верховный совет XII созыва БССР. Перед ними около 1 500 тысяч человек были зарегистрированы в кандидатами в депутаты.

Предстояло выбрать 360 депутатов, из них 50 — от общественных организаций.

Характеристика состава 
Были избраны представители партий: КПСС, БНФ (оппозиция)

Из советских органов избраны 160 человек.

Молодыми депутатами (30-40 лет) избраны: А. Г. Лукошенко, А. Лепетько, В. И. Гончар, В. Ф. Кушинский

Деятельность 
Верховный совет начал работу 15 мая 1990 г.

На выборы Председателя были выдвинуты: Н. И. Дементей, С.Шушкевич, В.Коволенок.

18 мая 1990 г. был выбран Дементей, Шушкевич стал первым заместителем.

В Верховном совете были созданы комиссии:

Постоянные:

 по законодательству
 по агарным вопросам и развитию с/х
 по экономическим реформам

Временные:
 по привилегиям
 по использованию психиатрии в полит. целях
 по оценке деятельности госорганов
 по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

18 июня 1990 принято решение о подготовке Декларации о государственном суверенитете БССР: история принятия и основные положения.

23 июля был представлен проект декларации

27 июля 1990 г. Верховный Совет БССР принял Декларацию о государственном суверенитете. За принятие Декларации целиком проголосовало 229 депутатов из 232 зарегистрировавшихся (при трёх не голосовавших).

Список депутатов 
(неполный):

 Антончик Сергей Антонович 
 Бамбиза Иван Михайлович
 Беленький, Юрий Адамович
 Борщевский Леонид Петрович 
 Булахов Дмитрий Петрович
 Вахромеев Кирилл Варфоломеевич (о. Филарет)
 Вечерский Григорий Арсеньевич
 Внучко Роман Иосифович
 Войтенков, Николай
 Волков, Анатолий Валентинович
 Гаркун, Владимир Гильярович
 Герасименко Александр Михайлович
 Герменчук Игорь Иванович
 Гилевич Нил Сымонович
 Голубев Валентин Фёдорович 
 Гончар Виктор Иосифович 
 Гончарик Владимир Иванович
 Гриб Мечислав Иванович 
 Гюнтер Борис Давидович
 Грушевой Геннадий Владимирович 
 Дворянинович Василий Васильевич
 Дементей Николай Иванович
 Долголев Василий Борисович
 Домашкевич Николай Федорович
 Дробышевская, Инесса Михайловна
 Камай, Алексей Степанович
 Карпенко, Геннадий Дмитриевич
 Кебич, Вячеслав Францевич
 Козик, Леонид Петрович
 Конопля, Евгений Фёдорович
 Корнеенко, Виктор
 Коротченя, Иван
 Кравченко, Петр Кузьмич
 Кузнецов, Вячеслав Михайлович
 Курдюков Валерий Николаевич
 Куличков, Александр
 Кучинский, Виктор
 Лазебник, Виктор Михайлович
 Лебедько Анатолий Владимирович 
 Леонов Василий Севастьянович
 Лукашенко Александр Григорьевич
 Любовицкий Вячеслав Викторович
 Маринич Михаил Афанасьевич
 Маркевич Николай Николаевич 
 Мацкевич Николай Владиславович
 Наумчик, Сергей Иосифович 
 Новиков, Евгений Викторович
 Позняк, Зенон Станиславович 
 Попков, Сергей Петрович
 Прокопович, Пётр Петрович
 Руцкий, Дмитрий Дмитриевич
 Садовский Пётр Викентьевич 
 Сакович, Василий Андреевич
 Семдянова, Галина Георгиевна
 Середич, Иосиф Павлович
 Сечко, Леонид
 Синицын, Леонид Георгиевич
 Слемнёв Михаил Александрович
 Смоляр, Иван Николаевич
 Соколов, Ефрем Евсеевич
 Соснов, Александр
 Солдатов Николай Николаевич
 Титенков, Иван Иванович
 Тихиня, Валерий Гурьевич
 Тишкевич, Альфонс
 Трусов, Олег Анатольевич
 Шейман, Виктор Владимирович
 Шевцов Владимир Михайлович
 Шкапич Павел Павлович
 Шушкевич, Станислав Станиславович 
 Якобсон, Александр Серафимович

Выборы в Белоруссии
Депутаты
Белоруссия
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании